Леони́д Гео́ргиевич Куксо́ () — советский, затем российский цирковой артист, клоун, драматург и режиссёр, поэт. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995).

Биография 

Родился в Москве.

В 1946 году поступил в цирковую студию Народного артиста СССР Михаила Николаевича Румянцева (Карандаша). Там познакомился с Юрием Никулиным, с которым впоследствии подружился. Занимался клоунадой, акробатикой, жонглированием, постоянно предлагал сюжеты для клоунад, репризы, выдумывал разного рода трюки. Впоследствии, некоторое время работал в паре с клоуном Константином Берманом.

Работал как артист разговорного жанра в аттракционе Валентина Филатова. С Валентиной Осиповой подготавливает сатирический номер, для которого сам пишет сценарий. В это же время Куксо начинает творчески сотрудничать с Леонидом Утёсовым, вынашивает замысел первой своей оперетты. Особенно нравилось ему работать в жанре музыкальной комедии, позволявшем раскрыться с разных сторон — и буффонадную сцену вставить, и стихи, и куплеты.

Отойдя от клоунады, решил для себя работать в области постановок, литературы, сценариев. Кроме того, Л. Куксо — автор пяти музыкальных комедий, большого количества песен (самая известная из которых — «Жить на земле», с песен на его стихи начиналось творчество квартета «Аккорд»), сборника стихов «Созвездие», репертуарных сборников для клоунов («Цирк! Только цирк!», «Весь вечер на манеже»). Тесно сотрудничал с композиторами:
 Е. Птичкиным,
 Л. Лядовой,
 С. Кацем,
 Л. Афанасьевым.
Выступал и как автор-исполнитель собственных песен, аккомпанируя себе на гитаре.

Певцы и актёры, исполнявшие песни Леонида Куксо:

 Валентина Толкунова,
 Олег Анофриев,
 Юрий Богатиков,
 Ирина Бржевская,
 Нина Бродская,
 Гелена Великанова,
 Георгий Вицин,
 Ольга Воронец,
 Иосиф Кобзон,
 Майя Кристалинская,
 Лев Лещенко,
 Мария Лукач,
 Людмила Лядова,
 Евгений Моргунов,
 Валентин Никулин,
 Юрий Никулин,
 Ольга Пирагс,
 Олег Стриженов,
 Леонид Утёсов,
 Дмитрий Шумейко,
 Алла Йошпе
 Сергей Галанин
 и др.

Урна с прахом захоронена в открытом колумбарии Ваганьковского кладбища в Москве.

Творчество

Книги 
 «Неизвестный Никулин», М.: Издательство: Олимп, АСТ. 1999 г. ISBN 5-7390-0876-X, 5-237-02789-X.
 «Молодые мои москвичи», М.: Издательство: Московские учебники и Картолитография, 2006 г. ISBN 5-7853-0614-X
 «Детворе на удивленье — цирковое представленье», М.: Издательство: Контакт-Культура, 2009 г. ISBN 978-5-903406-08-1.

Фильмография 
  — Короткие истории, 3-ая серия — в числе авторов телефильма
  — Светофор — инспектор ГАИ, капитан (нет в титрах)
 Участвовал в съёмках фильма «Клоун». Телекомпания «Московский Север», 2001 г.
 Автор текстов песен к кинофильмам:
  — «Когда казаки плачут».
  — «Это было в разведке». Киностудия имени М. Горького.
  — «Неподсуден». Мосфильм.
  — «Великие голодранцы». Мосфильм.
  — «Голубые молнии». Киностудия имени А. Довженко..
  — «Крик тишины».

Аудиография 
 Магнитная катушка (фирма «Свема», 1970) Л. Куксо 1960-е — 19 песен в собственном исполнении.
 Леонид Куксо — Первая ласточка. Диск-гигант (фирма «Мелодия», 1990) — 17 песен в собственном исполнении.
 CD Куксо Леонид. Вот какая приключилася история (1964) — Восстановленные записи.

Примечания

Ссылки 
 Песни Леонида Куксо
 Интервью с Леонидом Куксо
 Биография Леонида Георгиевича Куксо
 Леонид Георгиевич КУКСО. Воспоминания о В. Высоцком
 Леонид Утёсов — Всюду вас ожидают друзья. Запись с концерта. 50-е годы. Музыка Т. Маркова, слова Л. Куксо (Видео)
 Дмитрий Шумейко — Повремени (совместный авторский проект 2009 года, видео)
 Красная книга российской эстрады
 «Голоса из архива»-23: Майя Бессараб и Леонид Куксо

Персоналии:Цирк Никулина на Цветном бульваре
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища